Absolutely (álbum de Madness)
Absolutely (Story of a Girl)

Desambiguações de música